«Хьюз гелико́птерс» () — американская вертолётостроительная компания, существовавшая в 1950—1980-х годах. Создана в 1947 году Говардом Хьюзом. Наиболее известные модели вертолётов «Хьюз геликоптерс» — OH-6 «Кейюз» (гражданские версии — Модель 500) и AH-64 «Апач». В 1984 году компания вошла в состав МакДоннелл Дуглас.

Продукция

Примечания

Ссылки 
 Компании Говарда Хьюза 

Компании США
Производители вертолётов США
Helicopters
Оборонно-промышленный комплекс США